Dama désigne:
 mot espagnol signifiant « dame » en français ;
 plusieurs animaux,
 le dama est un genre de cervidés communément appelé daim,
 les gazella dama et gazella dama mhorr sont des gazelles,
 le grive dama est un oiseau de la famille des Turdidae,
 le polyommatus dama est un papillon ;
 le dama est une cérémonie de deuil chez les Dogons ;
 le Dama Ali est un volcan éthiopie ;
  est une expérience pour détecter la matière noire ;
 Dama est un personnage de La Maison des Mères, un roman de Franck Herbert ;
 le dama est une langue du Cameroun ;
 Dama, un village du Cameroun ;
 les Dama sont un peuple d'Éthiopie ;
 Dama, de son vrai nom Zafimahaleo Rasolofondraosolo (né le ) est le pseudonyme de l'un des membres du groupe malgache Mahaleo, ancien député, candidat à l'élection présidentielle de 2018.
 DAMA, un groupe de pop portugais.

Titres

Référence